Сбо́рная Ла́твии по футбо́лу () — сборная, представляющая Латвию на международных соревнованиях по футболу. До присоединения к СССР ни разу не играла в финальной стадии чемпионатов мира, после распада СССР один раз приняла участие в чемпионате Европы — в 2004 году.

По состоянию на 31 марта 2022 года сборная в рейтинге ФИФА занимает 129-е место, а в рейтинге УЕФА на 11 октября 2017 года — 45-е.

История 
Первый матч Латвия провела в 1922 году против Эстонии. Наибольшего успеха латыши смогли добиться в Балтийском Кубке, завоевав его 19 раз. Перед Второй мировой войной Латвия была сильнейшей прибалтийской сборной, но значительно уступала в классе лучшим европейским командам. Несмотря на это, Латвия была близка к тому, чтобы пробиться в финальный турнир Чемпионата мира по футболу 1938. Проиграв на втором этапе отбора Австрии 1:2, тем не менее Латвия должна была оказаться на финальном турнире Чемпионата мира по футболу 1938, так как Австрия была аннексирована Германией и исключена из состава участников.

С 1940 по 1992 год сборная команда не существовала отдельно, так как Латвия входила в состав Советского Союза. Первый матч после повторного признания ФИФА сборная провела 8 апреля 1992 года в Бухаресте против Румынии.

Наивысшим достижением является выход в финальную часть чемпионата Европы 2004 года, где они смогли добиться ничьей с Германией и чуть не сотворили сенсацию в матче против Чехии.

Статистика выступлений в официальных турнирах

Чемпионаты мира (отборочные турниры)

Чемпионаты Европы (отборочные турниры)

Чемпионат Европы по футболу 2004

Стыковые отборочные матчи

Группа D чемпионата Европы

Текущий состав 
Количество игр и голов по состоянию на .

Недавние вызовы 
Менее года с момента последнего вызова.

Тренерский штаб 
 По состоянию на 27 мая 2022 года.

Рекордсмены по количеству матчей за сборную

Главные тренеры

Форма

Домашняя

Гостевая

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной федерации Латвии
 Сборная Латвии на сайте ФИФА
 Отчёты обо всех матчах сборной Латвии с 1922 года (архивировано)
 Статистика выступлений сборной на RSSSF

Латвия